

Patronymes 
Zakarian (arménien : ) est un patronyme arménien, dérivé du prénom Zakar, équivalent arménien du prénom Zacharie, notamment porté par :
 les Zakarian (en arménien ), sont les membres d'une famille noble ayant joué un  dans l'Arménie médiévale et en Géorgie ;
 Lusine Zakarian (1937 - 1992), soprano arménienne ;
 Pierre Zakarian dit « Pipo » (1940 - 1994), , membre du Gang des Lyonnais ;
 Yervand Zakarian (1946 - ), homme politique arménien ;
 Michel Der Zakarian (1963 -), joueur et entraîneur de football franco-arménien.

Personnages de fictions 
 Les films autobiographiques Mayrig et 588, rue Paradis, d'Henri Verneuil, .
 Le tome V, Le Vengeur, de la série Le Décalogue est basé sur , dans l'opération Némésis. Le tome VI, L'Échange , Soghomon Zakarian. Le destin de ce dernier est également évoqué dans le hors-série Le  Commandement.

Voyez aussi

Notes et références